Mniobryum är ett släkte av bladmossor. Mniobryum ingår i familjen Bryaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Mniobryum